Кассельбург () — многозначный немецкий топоним:

 Кассельбург — руины средневекового замкового комплекса в земле Рейнланд-Пфальц.
  — не сохранившийся средневековый замок в земле Баден-Вюртемберг.